Улица Ломоно́сова — улица в жилом районе (микрорайоне) Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга.

Расположение и благоустройство 
Улица Ломоносова проходит с юго-запада на северо-восток между улицами Бакинских Комиссаров и 40-летия Октября (после улицы Новаторов улица идёт с запада на восток) Улица начинается от Т-образного перекрёстка с улицей Кировградской и заканчивается у проспекта Космонавтов. Пересекается с улицами Калинина, Уральских Рабочих, Победы, Избирателей, Восстания, Коммунистической и Черноярской.

История 
До начала 1960-х годов шла от улицы Уральских Рабочих до Черноярской улицы. В начале 1960-х годов к ней была присоединена Красногвардейская улица и начало улицы Ломоносова переместилось к Кировградской улице.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова